Do 25 steht für:
 Dornier Do 25, ein militärischer Flugzeugtyp

DO-25 steht für:
 Santiago (Provinz), ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO25